«Парни со стволами» () — американский биографический военно-комедийный фильм, снятый режиссёром Тоддом Филлипсом. Лента основана на статье Гая Лоусона «Arms and the Dudes», опубликованной в журнале Rolling Stone. 
Премьера в России состоялась 18 августа 2016 года, в США — 19 августа 2016 года.

Сюжет 
Реальная история о двух двадцатипятилетних парнях из Майами, умудрившихся выбить в Пентагоне контракт на 300 миллионов долларов на поставку оружия.

В 2005 году Дэвид Пакуз (Майлз Теллер) работает массажистом и живет в Майами со своей подругой Из. Дэвид тратит свои сбережения на комплекты постельного белья высокого качества, чтобы перепродать их в дома престарелых, но затея не удается. Дэвид сталкивается со своим старым другом Эфраимом Дивероли (Джона Хилл), который создал собственную компанию AEY, продающую оружие правительству США для продолжающейся войны в Ираке. Из сообщает Дэвиду, что она беременна и тогда Эфраим предлагает ему работу в AEY; хотя Дэвид и Из категорически выступают против войны, Дэвид присоединяется к AEY и лжет Из.

Эфраим объясняет, что заказы на военную технику размещаются на общедоступном веб-сайте, и их работа заключается в том, чтобы фокусироваться на небольших заказах, которые игнорируют крупные подрядчики, но которые все ещё могут принести миллионы. Местный бизнесмен Ральф Слуцки предоставляет им финансирование, считая, что AEY продает оружие только для защиты Израиля. Дэвид и Эфраим заключают контракт на поставку нескольких тысяч пистолетов «Беретта» для иракской полиции в Багдаде, но из-за итальянского эмбарго поставка задержана в Иордании. Неспособность доставить груз как обещано будет означать, что AEY попадет в чёрный список для любых будущих контрактов. Тем временем Из подслушивает истинную природу бизнеса Дэвида.

Дэвид и Эфраим летят в Иорданию и подкупают местных, чтобы освободить груз. Им предоставляют водителя для перевозки груза в Ирак. Трио едет по ночам, подкупая пограничный патруль и избегая вооруженных повстанцев, и прибывает на военную базу, где капитан Сантос впечатлен тем, что они смогли проехать через крайне опасные районы Багдада. Двое друзей получают щедрую оплату.

AEY заключает крупные и более выгодные сделки, расширяя свою деятельность. У Дэвида рождается дочь Элла, в то время как Эфраим становится все более нестабильным и ненадежным. У компании есть шанс на крупнейшую на тот момент «афганскую сделку»: правительство США выставляет крупный заказ на сумму 300 миллионов долларов, который заключается в продаже 100 миллионов магазинов с патронами для АК-47, что принесет 100 миллионов долларов прибыли. Столкнувшись с глобальным дефицитом боеприпасов для АК-47, двое повстречались с легендарным торговцем оружием Анри Жираром, который имеет доступ к огромным неиспользуемым складам оружия в Албании. Этот арсенал, включая более 100 миллионов магазинов к АК-47, необходимо ликвидировать, в соответствии с договорами НАТО, но не имея возможности напрямую иметь дело с США, Жирар предлагает заключить сделку через AEY. Эфраим соглашается, несмотря на то, что Дэвид испытывает дискомфорт от работы с человеком из списка террористов.

Двое едут в Албанию, чтобы проверить боеприпасы и выиграть контракт, хотя Эфраим узнает, что они запросили маленькую цену. Из, расстроенная ложью Дэвида, уезжает жить к маме. 

Но тут, готовя груз в Албании, Дэвид обнаруживает, что практически все магазины для автомата сделаны китайцами и являются незаконными из-за эмбарго США; чтобы скрыть это, Эфраим нанял дополнительных рабочих и переупаковал боеприпасы. 
Анри запрашивает 400 % надбавки, Эфраим планирует исключить его из сделки, игнорируя протесты Дэвида и уничтожая единственную копию своего партнерского контракта с Дэвидом.

Анри принимает ответные меры, похищая Дэвида, избивая его и угрожая оружием; Дэвид задается вопросом, был ли убит его пропавший албанский водитель Башким. Дэвид узнает, что Эфраим не заплатил албанцу Энверу, занимавшимся переупаковкой.

Вернувшись в Майами, Дэвид покидает AEY и требует денег, которые ему причитаются, но Эфраим отказывается платить. Дэвид возвращается к работе массажистом и убеждает Из вернуться к нему, рассказав ей правду об AEY. 
Несколько недель спустя, Эфраим и Ральф Слуцки предлагают Дэвиду ничтожную компенсацию, а Дэвид угрожает Эфраиму доказательствами подделанных документов компании. 
Вскоре после этого Дэвид и Эфраим арестованы ФБР, с которым связался обозлённый Энвер. ФБР ранее арестовало Ральфа, который носил прослушку на обличающей встрече с Дэвидом и Эфраимом. 
Эфраим приговорен к шести годам тюремного заключения за многочисленные преступления, связанные с заговором и мошенничеством по афганской сделке, в то время как Дэвид получает семимесячный домашний арест за сотрудничество.

Несколько месяцев спустя Анри приносит извинения Дэвиду за похищение его в Албании и благодарит за то, что он не упомянул его, Анри, в разговоре с ФБР. Дэвид спрашивает Анри о сделке, в том числе о судьбе Башкима, но Анри предлагает ему чемодан с деньгами в обмен на «больше никаких вопросов». Фильм заканчивается, решение Дэвида остается неясным.

В ролях

Производство

Кастинг 
Первоначально на главные роли были выбраны Джесси Айзенберг и Шайа Лабаф. Однако, в итоге главные роли исполнили Джона Хилл и Майлз Теллер. В феврале 2015 года стало известно, что Ана де Армас присоединилась к актерскому составу, а в марте к актерскому составу присоединился Джейби Бланк.

Съёмки 
Съёмки первоначально должны были начаться в конце апреля 2015 года в Майами и сниматься в течение нескольких недель. Однако съёмки начались 2 марта 2015 года. 17 марта съёмки проходили в Румынии. 24 апреля 2015 года Джона Хилл был замечен на съёмочной площадке в Сенчури Сити, Лос-Анджелес. 29 апреля 2015 года Хилл и Теллер были замечены на съёмочной площадке в городе Бёрбанк в Калифорнии. 7 мая 2015 года съёмки проходили в Майами.

Выпуск и прокат 
Первоначально, Warner Bros. объявил дату выхода фильма 11 марта 2016 года. Но в ноябре 2015 дата выхода была перенесена на 19 августа 2016.

Критика 
Фильм получил в основном смешанные отзывы от критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 61 % на основе 236 рецензий со средним баллом 6 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 57 из 100 на основе 41 рецензии критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Джона Хилл был номинирован на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Лоусон Г. Джона Хилл и Майлз Теллер в экранизации материала  Rolling Stone 2011 года

Примечания 

Фильмы США 2016 года
Кинокомедии 2016 года
Кинокомедии США
Фильмы-биографии США
Бадди-муви США
Фильмы Warner Bros.
Фильмы на английском языке
Фильмы о предпринимательстве
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы о торговле оружием